Contea di White o White County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di White (Arkansas)
 Contea di White (Georgia)
 Contea di White (Illinois)
 Contea di White (Indiana)
 Contea di White (Tennessee)